Miejscowości w USA:
 Fall River – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Fall River – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Fall River – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Fall River (ang. Fall River Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Fall River (ang. Fall River Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Fall River (ang. Fall River Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fall River (ang. Fall River County) – w stanie Dakota Południowa